Knud Møller er navnet på flere personer:

 Knud Møller (pianofabrikant) (1874-1967) – dansk pianofabrikant
 Knud O. Møller (1896-1973) – dansk professor, dr.med. (Knud Ove Møller)
 Knud Møller (Dansk Sojakagefabrik) (1901-1976) – dansk direktør for Dansk Sojakagefabrik
 Knud Møller (Burmeister & Wain) (1923-1994) – dansk civilingeniør og direktør for Burmeister & Wain
 Knud Møller (præst) (1929-1988) – dansk sognepræst
 Knud Jørgen Alling Møller (1929-2008) – dansk overlæge, dr.med.
 Knud Møller (musiker) – dansk musiker